Tung Chung (wijk) - wijk in Hong Kong
 Tung Chung (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk